Die Saison 1983/84 war die 21. und letzte reguläre Saison der Central Hockey League. Die Central Hockey League wurde in einer Division ausgespielt. Das punktbeste Team der regulären Saison waren die Colorado Flames, während sich die Tulsa Oilers in den Finalspielen um den Adams Cup durchsetzten.

Teamänderungen 
Folgende Änderungen wurden vor Beginn der Saison vorgenommen:
 Die Birmingham South Stars stellten den Spielbetrieb ein. 
 Die Wichita Wind stellten den Spielbetrieb ein. 
 Die Montana Magic wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Adams Cup-Playoffs

Weblinks 
 Statistiken bei hockeydb.com

1983/84
Eishockeysaison 1983/84